Rock the Casbah steht für:

 Rock the Casbah (Lied), Lied von The Clash (1982) vom Album Combat Rock
 Rock the Casbah (2012) (Rock Ba-Casba), israelischer Film von Yariv Horowitz
 Rock the Casbah (2013), französisch-marokkanischer Film von Laïla Marrakchi 

Siehe auch:
 Rock the Kasbah, US-amerikanischer Film von Barry Levinson (2015)